Mužská dvouhra Andalucia Open 2021 probíhala v první polovině dubna 2021. Do singlové soutěže marbellského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo dvacet osm hráčů. Jednalo se o premiérový ročník turnaje, zařazeného do kalendáře okruhu dodatečně kvůli pokračující pandemii koronaviru a zrušení některých turnajů.

Vítězem se stal nejvýše nasazený Španěl Pablo Carreño Busta, jenž ve finále za 2.21 hodiny zdolal 23letého krajana a 95. muže klasifikace Jaumeho Munara po třísetovém průběhu 6–1, 2–6 a 6–4. Patnáctý muž žebříčku Busta tak v prvním vzájemném zápasu dosáhl na jubilejní 200. výhru na túře ATP. V probíhající sezóně si připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo pátý singlový titul na okruhu ATP Tour. Jednalo se o první ryze španělské finále na okruhu od 18. února 2018, kdy do boje o titul na Ecuador Open Quito nastoupili Roberto Carballes Baena a Albert Ramos-Viñolas. Ceny předával bývalý první hráč světa Björn Borg, jehož syn Leo Borg nastoupil do kvalifikace.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 

Andalucia Open
ATP Tour 2021
Tenis ve Španělsku v roce 2021